Багси:

 Багси — гангстерский байопик Барри Левинсона, премьера которого состоялась в декабре 1991 года.
 Багси Мэлоун — английский мюзикл-пародия на тему гангстерского Чикаго 1930-х годов.
 Багси Сигел (1906—1947) — известный в 1930—1940-х годах американский гангстер.